Список населённых пунктов Кадомского муниципального района Рязанской области.
Перечень населённых пунктов, их наименование и население. 
Числовые и качественные характеристики.

Упразднённые населённые пункты, в том числе хутора.

Источники 
 Закон Рязанской области от 7 октября 2004 г. N 80-ОЗ "О наделении муниципального образования - Кадомский район статусом муниципального района, об установлении его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав"

Кадомский район